Stefan Bergman (1895–1977) – amerykański matematyk
 Stefan Bergman (1904–2000) – białoruski i polski publicysta i działacz komunistyczny